«Клеопатра» () — историческая драма 1934 года. Лауреат премии «Оскар» за операторскую работу. Одна из первых звуковых киноверсий истории царицы Клеопатры.

Съёмки фильма пришлись на эпоху египтомании в европейском искусстве. Богатое убранство, украшение и костюмы Клеопатры созданы художником Трэвисом Бэнтоном.

Сюжет 
Сюжет фильма разворачивается в 48 году до н. э. Клеопатра принимает у себя Юлия Цезаря в знак согласия стать частью Римской империи. В Риме она видит гарантию укрепления своей власти в Египте. Она соблазняет Цезаря, но его вскоре убивают. После его смерти всё своё внимание Клеопатра переключает на Марка Антония, стараясь отвлечь его от государственных дел и очаровывая блеском и роскошью своего двора.

В ролях 
 Клодетт Кольбер — Клеопатра
 Уоррен Уильям — Юлий Цезарь
 Генри Вилкоксон — Марк Антоний
 Джозеф Шильдкраут — царь Ирод
 Уильям Фарнум — Марк Эмилий Лепид
 Обри Смит — Гней Домиций Агенобарб
 Ян Кейт — Октавиан
 Джордж Уолш — посланец
 Инез Сибери — служанка Клеопатры
 Роберт Уорик — генерал Ахилла
В титрах не указаны
 Джек Малхолл — римлянин, приветствующий Марка Антония
 Мэри Макларен — римлянка
 Блу Вашингтон — стражник-нубиец

Награды и номинации 
В 1934 году фильм получил премию «Оскар» за лучшую операторскую работу и, кроме того, был номинирован в четырёх категориях:
 Лучший фильм
 Лучший ассистент режиссёра — Каллен Тейт
 Лучший монтаж — Энн Бошенс
 Лучший звук — Франклин Хансен
В следующем году был представлен в международной программе показа Московского кинофестиваля 1935 года.

Факты 
 Актёр-британец Генри Вилкоксон впервые появился в американском кино именно в этом фильме.
 Итальянские зрители приняли фильм очень плохо, а кинокритики Италии назвали его «пародией и фарсом».
 Премьера фильма состоялась 5 октября 1934 года.

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы о Клеопатре
Исторические фильмы о I веке до н. э.
Фильмы США 1934 года
Фильмы:Персонаж:Гай Юлий Цезарь
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов